Il singolare del Hong Kong Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marcelo Ríos era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Juan Carlos Ferrero ha battuto in finale 6–3, 1–6, 7–6 (7–4) Carlos Moyá.

Teste di serie

  Marat Safin (secondo turno)
  Juan Carlos Ferrero (campione)
  Carlos Moyá (finale)
  Àlex Corretja (secondo turno)

 Juan Ignacio Chela (quarti di finale)
n/a
 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 Paradorn Srichaphan (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Hong Kong Open 2002
ATP Tour 2002